Franciszek Czaki (zm. 1772) – kartograf, inżynier, kapitan polskiej artylerii, pochodzenia węgierskiego
 Franciszek Czaki (1874–1935) –  dziennikarz, satyryk, działacz społeczny i polityczny pochodzenia żydowskiego